Deuel ist der Familienname folgender Personen:
 Corey Deuel (* 1977), US-amerikanischer Billardspieler
 Geoffrey Deuel (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler

Deuel heißen die Countys
 Deuel County (Nebraska)
 Deuel County (South Dakota)

Siehe auch:
 Deul